Wissenskultur steht für
Wissenskultur (Betriebswirtschaftslehre)
Wissenskultur (Soziologie)